La Font de Neptú de Barcelona, obra d'Adrià Ferran del 1826.
 La Font de Neptú de Manresa, obra anònima del 1802.
 La Font de Neptú de Reus, obra anònima del .
 La Font de Neptú de Berlín, obra de Reinhold Begas del 1891.